Tonna est un nom propre qui peut désigner :
 Tonna, un genre de la classe des mollusques gastéropodes marins de la famille des Tonnidae (Brünnich, 1772).
 Tonna Electronique, une société française de produits pour télévision et portier, notamment connu par son prédécesseur Antennes Tonna et sa une filiale produisant des antennes pour Radioamateurs.

Toponyme 

 Tonna, commune allemande du Land de Thuringe, dépendant de l'arrondissement de Gotha et située près du ruisseau du même nom. Elle est le fruit du regroupement des municipalités de Gräfentonna et Burgtonna depuis 1993.
 Tonna (Tonnau en gallois), village du Royaume-Uni, dans le Pays de Galles, dépendant du comté de Neath Port Talbot et situé en périphérie de la ville de Neath.

Patronyme 

 Gratien Tonna (1949-), boxeur français d'origine maltaise.
Patronyme maltais
Homonymie de patronyme maltais